Fikiel ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Fikiel (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Katharina Fikiel (* 1987), deutsche Basketballspielerin
 Krzysztof Fikiel (* 1958), polnischer Basketballspieler